Diego Antonio Reyes, meksički nogometaš
Diego Reyes Muñoz, španjolski nogometaš
Diego Reyes Sandoval, honduraški nogometaš
Diego Reyes (rukometaš), čileanski rukometaš
Diego Reyes (ragbijaš), urugvajski ragbijaš